Dely bzw. Dély ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Dely Valdés (1964–2004), panamaischer Fußballspieler 
 Péter Dely (1934–2012), ungarischer Schachmeister
 René Dély (1897–1965), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Delhi (Begriffsklärung)
 Deli
 Delli